Маджарлар е старото име на две села в България:
 Зетьово (до 1934 г.)
 Маджари (до 1906 г.)

Вижте също 
 Маджаре (пояснение)
 Маджари (пояснение)